Methods of Mayhem е дебютен студиен албум на едноименната американската рап метъл група.

Сертифициран е като златен. В него участие взимат рок и хип-хоп музиканти като Фред Дърст, Crystal Method, U-God, Кид Рок, Снуп Дог, Лил Ким, Джордж Клинтън и Микс Мастър Майк.

Състав 
 Томи Лий – барабани, вокали, китара
 TiLo – вокали
 Кай Маркъс – китара
 Фил Екс – китара
 Дани Лонър – китара
 Кени Андрюс – китара
 Скот Фаф – китара
 Ранди Джаксън – бас
 Крис Чейни – бас
 Одри Вайхман – бас

Допълнителен персонал 
 Снуп Дог – вокали в Who the Hell Cares
 Кид Рок – вокали в New Skin
 Фред Дърст – вокали в Get Naked
 Лил Ким – вокали в Get Naked
 Джордж Клинтън – вокали в Get Naked
 Микс Мастър Майк – плочи в Get Naked
 U-God – вокали в Mr. Onsomeothershits
 Скот Къркланд – клавиши в Narcotic and Spun
 F.I.L.T.H.E.E. Immigrants – вокали в Proposition Fuck You

Песни

Бележки 

Метъл албуми
Музикални албуми от 1999 година
Дебютни албуми